Tennys Sandgren era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno da John Isner.

In finale Ugo Humbert ha battuto Benoît Paire con il punteggio di 7-62, 3-6, 7-65.

Teste di serie 

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  John Isner (semifinale)

  Benoît Paire (finale)
  Hubert Hurkacz (semifinale)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Radu Albot (ritirato)

Wildcard 

  Jannik Sinner (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

  Michael Venus (primo turno)

Qualificati 

  Mikael Ymer (secondo turno)
  Thiago Monteiro (secondo turno)

  Michael Mmoh (primo turno) 
  Vasek Pospisil (secondo turno)

Lucky loser 

  Leonardo Mayer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2020